Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 1999 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Petr Korda era il detentore del titolo.

Rainer Schüttler ha battuto Tim Henman 6-4, 5-7, 6-1 aggiudicandosi il titolo.

Teste di serie 

  Tim Henman (finale)
  Greg Rusedski (primo turno)
  Evgenij Kafel'nikov (secondo turno)
  Goran Ivanišević (quarti)

 Petr Korda (primo turno) 
 Thomas Johansson (primo turno) 
 Cédric Pioline (semifinale) 
 Jan Siemerink (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Qatar ExxonMobil Open 1999
ATP Tour 1999